Irons ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Irons (1978–2010), US-amerikanischer Surfer
 Bruce Irons (1924–1983), kanadischer Ingenieur
 Frank Irons (1886–1942), US-amerikanischer Leichtathlet
 Greg Irons (1947–1984), US-amerikanischer Cartoonist und Tätowierer
 Jack Irons (* 1962), US-amerikanischer Rockmusiker
 Jeremy Irons (* 1948), britischer Schauspieler
 Jim Irons (1937–2014), kanadischer Mittelstreckenläufer
 Kenny Irons (1961–1987), britischer Motorradrennfahrer 
 Max Irons (* 1985), britischer Schauspieler und Model
 Sam Irons (* 1978), britischer Schauspieler und Fotograf